La gaviota puede referirse a:

La gaviota, obra de teatro de Chéjov.

La gaviota, novela de Fernán Caballero.

La gaviota, película de 1955.